El barranc de les Paredades és un riu de l'antic terme de Sant Salvador de Toló, actualment pertanyent al municipi de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà.

Neix a 728,5 m. alt. de la unió dels barrancs de la Font de les Roques i de Perolet, i s'adreça cap a l'est-nord-est, però derivant cada cop més cap al nord, fins a abocar-se en el riu de Conques entre la Pleta i Ço el Guedó.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Paredades
Rius de la conca del riu de Conques